Espécies de árvores do Brasil:
 Melanoxylon brauna
 Schinopsis brasiliensis

Municípios do Brasil:
 Braúna (São Paulo)
 Braúnas — em Minas Gerais

Outros:
 1411 Brauna — asteroide